Ордановский — фамилия. Известные носители:

 Ордановский, Александр Яковлевич  (1901—1945) — советский военачальник, полковник.
 Ордановский, Георгий Владимирович (1953—1984) — советский рок-музыкант.